Miguel Sánchez kan syfta på bland andra:

* Miguel Sánchez (1594–1674), nyspansk präst och författare
 Miguel Sánchez Requejo (1560–omkring 1615), spansk poet och dramatiker